

België 
 HH. Konstantijn-en-Helenakerk, Brugge

Duitsland 
 Sint-Helenakerk (Barlo), Barlo
 Sint-Helenakerk (Hemden), Hemden

Nederland 
 Oude Helenakerk, protestantse kerk in Aalten
 Sint-Helenakerk (Aalten), rooms-katholieke kerk in Aalten

Rusland 
 Constantijn en Helenakerk, Moskou